Nositeli příjmení Dunne je více osobností:
 Griffin Dunne (* 1955) – americký herec, producent a režisér
 John William Dunne (1875–1949) – britský průkopník letectví a filosof
 Richard Dunne (* 1979) – irský fotbalista
 Tony Dunne (1941-2020 - irský fotbalista

Podobné příjmení 
 Dunn

Externí odkazy 
 

Irská příjmení